«Летопись» — цикл радиопрограмм на «Нашем радио». Производство компании «Ультра Продакшн». Каждый выпуск программы посвящён одному русскому музыкальному альбому. В подавляющем большинстве это альбомы русского рока. Альбом рассматривается как музыкальное и историческое событие. В программе звучат песни с альбома и рассказы авторов о истории создании альбома, фрагменты рабочих материалов, концертных записей и кавер-версий песен. Ведущие программы Людмила Стрельцова и Андрей Куренков.

Программа выходила в эфир с 2003 по 2005 год. Хронометраж программы — 1 час.

Цикл передач «Летопись» лёг в основу книги «Наша музыка. История русского рока, рассказанная им самим» (ISBN 978-5-367-00442-7, ISBN 5-367-00238-2) написанную сценаристом программы Антоном Черниным. Также участие в работе над книгой принял Илья Стогoff. Книга выпущена издательством «Амфора» в серии «Стогоff project», в конце сентября 2006 года

В марте 2007 года Антон Чернин выпустил ещё одну книгу «Другая история» (ISBN 978-5-367-00392-5) по материалам радиопередачи «Летопись». Книга выпущена издательством «Амфора» в серии «Наша музыка»

В цикле никак не затронута группа «ДДТ».

Авторский коллектив 
 Андрей Куренков — автор, сценарист, ведущий, саунд-продюсер
 Людмила Стрельцова — ведущий, редактор
 Антон Чернин — сценарист
 Демкина Наталья — сценарист

Список выпусков

Примечания

Ссылки 

 

Рок-альбомы
Музыкальные радиопередачи
Русский рок
Наше радио
Рок-музыка в СССР